Enter puede referirse a:
Entrar, o Enter, una tecla del teclado.
Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993), un álbum de  Wu-Tang Clan.
Enter (1996), un álbum de la banda neerlandesa Within Temptation.
Enter 77 (2007-), un episodio de la tercera temporada de la serie de televisión Lost.
Enter Air (2010-), una aerolínea chárter polaca.
Enter Shikari (2003-), una banda inglesa de post-hardcore.
Enter the Chicken(2005-), un álbum del virtuoso guitarrista Buckethead.
Enter the Grave (2007-), un álbum de estudio de la banda de thrash Metal Evile.
Enter the Matrix (2003-), un videojuego de acción japonés.
Enter the Void (2009-), una película francesa del director argentino Gaspar Noé.
Enter (2010), un álbum de la banda húngara Bin-Jip.